Friedrich Adolf Trendelenburg, filosofo tedesco
Friedrich Trendelenburg, chirurgo tedesco
Wilhelm Trendelenburg, fisiologo tedesco